Беро () — французская фамилия и имя.

Фамилия 
 Беро, Анри (1885—1958) — французский новеллист и журналист.
 Беро, Вилем (1902—1988) — серболужицкий писатель, журналист, переводчик и педагог.
 Беро, Жан (1849—1935) — французский художник.
 Беро, Жан Жак (1753—1794) — французский физик и натуралист.
 Беро, Лоран (1703—1777) — французский астроном, математик и физик.
 Беро, Матуш (род. 1995) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Тренчин».
  (ум. 1273) — великий магистр ордена тамплиеров с 1256 по 1273 год.

Имя 
 Беро III (1380—1426) — 9-й дофин Оверни с 1399 года, граф де Сансер и сеньор де Сагонн с 1419 года.